A 2021–2022-es férfi kosárlabda-bajnokság a jubileumi kilencvenedik férfi kosárlabda-bajnokság. A lebonyolítás változatlan marad: az alapszakaszban tizennégy csapat állt rajthoz, amelyek körmérkőzéses rendszerben játszottak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Ezt követően újra középszakasz következik, az első 5 a felsőházban, a 6–10. helyezett csapatok a középházban, a 11–14. helyezettek az alsóházban folytatják pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Ezután az első nyolc csapat továbbjut a rájátszásba, a maradék hat csapat pedig a playoutba.

Csapatváltozások a 2020–2021-es szezonhoz képest

Kiesett az NB1/B Piros csoportjába 

 Jászberényi KSE (2020-2021-es playout 14. helyezettjeként)

Feljutott az NB1/A csoportjába 

 HÜBNER Nyíregyháza BS (2020-2021-es NB1/B Piros csoport győzteseként)

Résztvevő csapatok

Vezetőedző-váltások

Eredmények 
Frissítés dátuma: 2022. május 30.

Alapszakasz

Középszakasz

Felsőház

Középház

Alsóház

Playout

Play-off 

Jelmagyarázat:

#=Helyezés a tabellán

M=Mérkőzés

Gy=Győzelmek száma

V= Vereségek száma

K+= Dobott pontok száma

K-= Kapott pontok száma

P=Pontszám

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
magyar bajnokság
magyar bajnokság